Бракета () — плоская деталь прямоугольной или какой-либо сложной формы, предназначенная для укрепления каркаса судового набора или соединения его элементов между собой.

Как правило, бракеты изготавливаются из материала корабельного корпуса и применяются для усиления скуловых соединений, вертикального киля, днищевых флоров и других элементов. В тех случаях, когда они имеют большие размеры то их неприваренные (свободные) кромки для увеличения прочности снабжаются отогнутыми фланцами или приваренными поясками.

Небольшие бракеты треугольной формы обычно именуются кницами.

Примечания 

Элементы судового набора